

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn 1 (België), zie HSL 1
 Spoorlijn Luxemburg - Troisvierges (CFL Lijn 1)
 Spoorlijn 1 (Polen)
 Lijn 1 (Rodalies Barcelona)
 S1 (Berlijn)

Metro
 Lijn 1 (metro van Barcelona)
 U1 (Berlijn)
 Brusselse metrolijn 1
 Metrolijn 1 (Boekarest)
 Lijn 1 (metro van Busan)
 Premetrolijn M1 (Charleroi)
 S1 (S-Bahn Rhein-Main) (Frankfurt am Main)
 Lijn 1 (metro van Madrid)
 Lijn 1 (metro van Milaan)
 Lijn 1 (metro van New York)
 Midosuji-lijn (Osaka)
 Lijn 1 (metro van Oslo)
 Parijse metrolijn 1
 Lijn 1 (metro van Santiago)
 Lijn 1 (metro van São Paulo)
 Lijn 1 (metro van Shanghai)
 Kirovsko-Vyborgskaja-lijn (Sint-Petersburg)
 Lijn 1 (metro van Oslo)
 Lijn B1 (metro van Rome)

Tram
 Tramlijn 1 (Amsterdam)
 Tramlijn 1 (Antwerpen)
 Tramlijn 1 (Gent)
 Tramlijn 1 (Groningen)
 Tramlijn 1 (Haaglanden)
 Tramlijn 1 (Lyon)
 Metro Ligero 1 (Madrid)
 Tramlijn 1 (Mulhouse)
 Tramlijn 1 (Île-de-France)
 Tramlijn 1 (Rotterdam)
 Tramlijn 1 (Szczecin)
 Tramlijn 1 (Utrecht)

Trolleybus
 Trolleylijn 1 (Arnhem)

Bus
 Buslijn 1 (Groningen-Zuidhorn)
 Buslijn 1 (Kortrijk), verbindt de eindhaltes Station Kortrijk en AZ Groeninge
 Buslijn 1 (Haaglanden), een voormalige buslijn in de regio Haaglanden
 Buslijn 1 (Leuven)

Overige betekenissen
 Lijn 1 (Radio 1), voormalig Nederlands radioprogramma